Campo Verde puede referirse a:
 Campo Verde, municipio del Mato Grosso (Brasil).
 Campo Verde, barrio de Granada (España).
 Campo Verde, Urbanización de San Rafael, pueblo de la provincia de Segovia (España).
 Campo Verde, lugar designado por el censo del condado de Starr, en el estado de Texas (EE. UU.)
 Campo Verde, barrio de Bogotá (Colombia)
 Campoverde, localidad de Coronel Portillo, departamento de Ucayali (Perú).